Кюэх-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Кюэх-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты 72°56' с. ш. 97°01' в. д..
 Кюэх-Кюель — озёра, Красноярский край, координаты 71°06' с. ш. 96°49' в. д..
 Кюэх-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 65°37' с. ш. 138°11' в. д..
 Кюэх-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°04' с. ш. 145°55' в. д..
 Кюэх-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 65°16' с. ш. 150°35' в. д..
 Кюэх-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 59°59' с. ш. 131°18' в. д..

Примечания

См. также 
 Кюэх-Оттох